68P kan syfta på:

 69P/Taylor - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-8 - en rysk Progressfarkost.